William Miller Ord (* 23. September 1834; † 14. Mai 1902) war ein britischer Mediziner. Er war Chirurg am St. Thomas Hospital in London.

Er beschrieb 1879 als erster die Ord-Thyreoiditis (Autoimmunthyreopathie Typ 1B und 2B), eine der beiden Verlaufsformen der Hashimoto-Thyreoiditis.

Schriften

 On Myxoedema, a term proposed to be applied to an essential condition in the cretinoid infection observed in middle aged women. Transactions of The Medical - Chirurgical Society Of London 1878; 61: 57
 Report of a committee of the Clinical Society of London nominated December 14, 1883, to investigate the subject of myxoedema. Trans. Clin. Soc. Lond. 1888; 21 (Suppl)

Einzelnachweise 

Chirurg
Mediziner (19. Jahrhundert)
Brite
Geboren 1834
Gestorben 1902
Mann